Борис Антонов може да се отнася за:

 Борис Антонов (1898 – ?), съветски полковник
 Борис Антонов, български звукооператор и осветител
 Борис Антонов, български юрист от Велес
 Борис Антонов, български предприемач и общественик от Крива Паланка